«Оливия Киттеридж» () или «Что знает Оливия?» — четырёхсерийный мини-сериал HBO, снятый Лизой Холоденко по  Элизабет Страут. В картине описывается двадцатипятилетний период истории жизни Оливии Киттеридж — бывшей школьной учительницы, живущей со своим мужем Генри и сыном Кристофером в вымышленном городе Кросби, в штате Мэн, где и проходили съёмки. Роли Оливии и Генри Китерридж исполнили Фрэнсис Макдорманд и Ричард Дженкинс, в картине также участвовали Зои Казан в роли Дениз Тибодо и Билл Мюррей в роли Джека Кеннисона.

Каждая из четырёх серий мини-сериала отображает определённый момент времени в романе. Хронометраж каждого эпизода составляет примерно один час, премьера первых двух — «Pharmacy» и «Incoming Tide» — состоялась вечером 2 ноября 2014 года в США на канале HBO, а «A Different Road» и «Security» были показаны следующим вечером, 3 ноября.  Сериал был положительно встречен критиками и получил ряд наград и номинаций, в частности номинации на «Эмми» и «Золотой глобус». На 67-й церемонии вручения Прайм-тайм премии «Эмми» в 2015 году сериал победил в восьми номинациях.

Сюжет 
В сериале пунктирно описываются события жизни Оливии Киттеридж и её мужа Генри от зрелого возраста до старости, а также их непростые отношения с сыном Кристофером.

В ролях 

 Фрэнсис Макдорманд — Оливия (Олив) Киттеридж
 Ричард Дженкинс — Генри Киттеридж
 Зои Казан — Дениз Тибодо
 Розмари Деуитт — Рэйчел Коулсон
 Марта Уэйнрайт — Анджела О’Мира
 Джон Галлахер младший — Кристофер Киттеридж
 Девин Друид — Кристофер Киттеридж (в 13 лет)
 Джон Маллен — Кевин Коулсон (в 13 лет)
 Кори Майкл Смит — Кевин Коулсон
 Энн Дауд — Бонни Ньютон
 Джесси Племонс — Джерри Маккарти
 Билл Мюррей — Джек Кэннисон
 Питер Маллан — Джим О’Кейси
 Рэйчел Броснахэн — Пэтти Хоу
 Брэди Корбет — Генри Тибодо
 Марианн Урбано — Линда Кеннисон
 Либби Уинтерс — Сюзанн
 Патриция Кэлембер — Джойс
 Одри Мари Андерсон — Энн
 Донна Минтчелл — Луиз Ларкин
 Фрэнк Ридли — мистер Тибодо

Реакция 
Картина получила в основном положительные отзывы от критиков, в частности за сценарий, работу оператора, режиссуру, а также за игру Фрэнсис Макдорманд, Ричарда Дженкинса и Джона Галлахера младшего.

Награды и номинации

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Программы телеканала HBO
Лауреаты премии «Эмми» за лучший мини-сериал
Экранизации романов США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мэне
Телесериалы на английском языке